Toile cirée peut désigner :
 la toile cirée, un tissu traité avec du vernis à base d'huile de lin pour le rendre hydrofuge ;
 Toile cirée, un album de bande dessinée de Denis Roland et Jérôme Jouvray ;
 Toile cirée, le deuxième album de musique du chanteur/comédien Tom Novembre sorti en 1983.